Ataka může mít více významů:
 atak nebo ataka – útok, napadení, zpravidla vojenský, ale může být i jiný 
 Ataka – prudký útok nemoci 
 Panická ataka – psychická porucha charakterizována krátce trvajícími záchvaty
Ve vlastních jménech: 
 9M120 Ataka-V – ruská protitanková řízená střela
 Ataka (1922) – dělový člun japonského císařského námořnictva
 Ataka (hra) – japonská hra
 Nacionalen Sǎjuz Ataka (Národní unie útok) – bulharská nacionalistická strana
 Ataka (Klišupė) je potok na západě Litvy, pravý přítok řeky Klišupė